Swoon peur désigner :

Cinéma 
 Swoon, un film américain de 1992 réalisé par Tom Kalin.

Musique 
 Swoon, premier album du groupe Prefab Sprout sorti en 1984 ;
 Swoon, une chanson du groupe britannique The Mission sortie en single en 1995 ;
 Swoon, une chanson du duo britannique The Chemical Brothers sortie en 2010.

Nom d'artiste ou groupe 
 Swoon, nom d'artiste de Caledonia Dance Curry (1978- ) artiste américaine ;
 Tom Swoon, nom de scène de Dorian Tomasiak (1993- ), DJ polonais ;
 Zita Swoon, un groupe de pop et de blues belge.

Homonymie de titre